Tra, een brandgang in een bos. 
 Taiwan Relations Act (TRA), Amerikaanse wet. 

Wikipedia:Doorverwijspagina